

Persone 
 Emmy Albus – velocista tedesca
 Julian Albus – cestista tedesco

Altro 
 Albus – personaggio del videogioco Castlevania: Order of Ecclesia 
 Albus Silente – personaggio della saga di Harry Potter
 Albus – unità monetaria diffusa in diversi paesi della Germania